Regno Unito
 Corringham – paese dell'Essex
 Corringham – parrocchia civile del Lincolnshire